Amerikai Egyesült Államok
 Ayersville (Georgia)
 Ayersville (Ohio)